

Zmarli 
 Zoroaster, perski prorok, twórca zaratusztrianizmu (data tradycyjna) (ur. 660 p.n.e.) (data tradycyjna).